Pforte steht für:

 Pforte, Zugangsbau, siehe Tor (Architektur)
 Pforte, Eingangsbereich eines Bauwerks, siehe Pförtner
 Pforte, Talungslandschaft zwischen zwei Bergzügen, siehe Pfortenlandschaft

Pforte  ist der Familienname folgender Personen:
 Dietger Pforte (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Hans von der Pforte († 1651), deutscher Obrist und Diplomat

Siehe auch:
 Freiberger Dom #Goldene Pforte, Sandsteinportal
 Heilige Pforte, Eingang eines Kirchgebäudes
 Vogelsburger Pforte, Weinlage in Franken
 Hohe Pforte (Begriffsklärung)
 Forte